

Geografia 
 Lago Lanoux – lago nel territorio nei Pirenei Orientali francesi
 Lanoux – comune francese nel dipartimento dell'Ariège nella regione dell'Occitania

Persone 
 Armand Lanoux – scrittore francese
 Victor Lanoux – attore e produttore teatrale francese